Beleites ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Beleites (Pseudonym: Patrick Reichenberg; * 1953), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Eggert Beleites (1939–2006), deutscher Hals-, Nasen- und Ohrenarzt
 Michael Beleites (* 1964), studierter Landwirt und Mitbegründer der Umweltbewegung in der DDR
 Wulf Beleites (1947–2018), deutscher Journalist und Buchautor